Bruch steht für:

 Bruch, in der Technik das Versagen rissbehafteter Bauteile, siehe Bruchmechanik
 Bruch, in der Mathematik Gegenstand der Bruchrechnung
 Bruch, in der Kaufmannssprache zerbrochene minderwertige Ware, siehe Bruchware
 Bruch, in der Jägersprache das Brechen von Zweigen zum Auslegen von Bruchzeichen
 Bruch, in der Medizin als Kurzform von Knochenbruch (Fraktur)
 Bruch, in der Medizin als Kurzform von Eingeweidebruch, siehe Hernie
 Bruch, eine Art Unterhose im Mittelalter, siehe Bruoch
 Bruch (Heraldik), eine Beizeichendarstellung
 Bruch (Landschaft), Bezeichnung für Sumpf- oder Moorland

Geologie und Mineralogie:
 Bruch (Mineral), die Art, wie ein Mineral bricht
 Bruch (Geologie), eine Ebene im Gestein, entlang der ein Verlust der Kohäsion stattgefunden hat
 Bruch (Bergbau), Hereinbrechen von Gestein oder Lagerstätteninhalten

Lebensmittel:
 Bruch (Käse), ausgefälltes Milcheiweiß
 Bruch (Teig), Teil einer großen Teigmasse
 Bruch, in der Brauerei das bei der Würzekochung entstehende Material, siehe Trubstoff #Heißtrub

Werktitel:
 Bruch (Hein), Schauspiel von Christoph Hein (1999)
 Der Bruch, DEFA-Kriminalfilmkomödie von Frank Beyer (1989)

Bruch als Eigenname von Personen und Firmen:

 Bruch (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Bruch (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 Brauerei G.A. Bruch in Saarbrücken

Bruch steht für folgende geografische Objekte:

Gemeinden:
 Bruch (Eifel), Gemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Bruch (Lot-et-Garonne), Kommune im Département Lot-et-Garonne, Frankreich
 Bruch, spanischer Name der katalonischen Gemeinde El Bruc in der Provinz Barcelona

Gemeindeteile:
 Bruch (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Bruch (Barmen), Ortsteil von Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Bruch (Bürdenbach), Ortsteil von Bürdenbach, Rheinland-Pfalz
 Bruch (Dinslaken), Ortsteil der Stadt Dinslaken, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Bruch (Dönberg), Ortsteil von Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Bruch (Drolshagen), Ortsteil von Drolshagen im Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Bruch (Eitorf), Ortsteil der Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bruch (Gummersbach), Ortsteil der Stadt Gummersbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bruch (Halver), Ortsteil der Stadt Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bruch (Herscheid), Ortsteil von Herscheid im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bruch (Hellenthal), Ortsteil der Gemeinde Hellenthal, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Bruch (Kaisersbach), Ortsteil der Gemeinde Kaisersbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Bruch (Kettenkamp), Ortsteil der Gemeinde Kettenkamp, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Bruch (Lindlar), Ortsteil von Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bruch (Mariaposching), Ortsteil der Gemeinde Mariaposching, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Bruch (Niederwinkling), Ortsteil der Gemeinde Niederwinkling, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Bruch (Nümbrecht), Ortsteil von Nümbrecht, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bruch (Olpe), Ortsteil der Stadt Olpe, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Bruch (Gemeinde Sankt Oswald bei Plankenwarth), Rotte in Sankt Oswald bei Plankenwarth, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Bruch (Sprockhövel), Ortsteil der Stadt Sprockhövel, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bruch (Vohwinkel), Ortsteil von Wuppertal-Vohwinkel, Nordrhein-Westfalen
 Bruch (Nächstebreck), Ortsteil von Wuppertal-Nächstebreck, Nordrhein-Westfalen
 Bruch (Weissach), Ortsteil von Weissach im Tal, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Bruch (Wipperfürth), Ortsteil von Wipperfürth, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bruch (Helperknapp), Ortschaft in der Gemeinde Helperknapp, Kanton Mersch, Luxemburg

historisch:
 Bruch, Dorf im Powiat Sztumski, Woiwodschaft Pommern, Polen, siehe Bruk (Dzierzgoń)
 Bruch, Gemeinde in Westböhmen, Tschechien, siehe Lom u Blatné
 Bruch, Stadt in Nordböhmen, Tschechien, Lom u Mostu
 Bruch, Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland, siehe Snamenka (Kaliningrad, Gurjewsk)
 Herrschaft Bruch, Territorium im Herzogtum Luxemburg (bis Ende 18. Jahrhundert)

Schutzgebiet:
 Bruch (Landschaftsschutzgebiet), LSG im Landkreis Karlsruhe

Gebäude:
 Villa Bruch, Saarbrücken
 Wasserburg Bruch, denkmalgeschütztes Gebäude in Bruch, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Haus Bruch (Kirchhundem)
 Haus Bruch (Hattingen)

Siehe auch
 (5004) Bruch, Asteroid des Hauptgürtels
 Am Bruch, Enger Bruch, Großes Bruch, Kleines Bruch und Düsteres Bruch
 Naturschutzgebiet Bruch
 Bruchhof
 Brüch
 Brüche
 Brechen